David Balleri (Livorno, 28 de Março de 1969) é um futebolista italiano que atualmente joga no Livorno.

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Livorno Calcio
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Unione Calcio Sampdoria
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Naturais de Livorno